Президентс Эвордс () — две ежегодные награды, вручаемые Американской хоккейной лигой. Первая вручается организации лиги и признаёт «совершенство во всех областях вне льда». Второй даётся игроку, как знак признания выдающихся достижений в этом году.

С момента своего создания получавший трофей игрок не был частью победившей организации.

Обладатели

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL 
Зал славы AHL 
Статистика  на Internet Hockey Database